Kil pueden referirse a:

 Kil, una localidad en la provincia de Värmland, Suecia;
 Kil, una localidad en la provincia de Estocolmo, Suecia;
 Kil, un municipio en la provincia de Värmland, Suecia;
 Kil, una localidad en la provincia de Telemark, Noruega.